Lijst van rijksmonumenten in Noordwolde (Friesland)
Lijst van rijksmonumenten in Noordwolde (Groningen)